Примера Дивисьон Чили 1971 () — 39-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1971
Чили
Спорт в Чили в 1971 году